Forder ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Forder (* 1951), kanadische Eiskunstläuferin
 Annemarie Forder (* 1978), australische Sportschützin
 Henry Forder (1889–1981), neuseeländischer Mathematiker